Валерий Викторович Гришко (12 ноября 1951, Ясиноватая, УССР — 12 мая 2022, Санкт-Петербург, Россия) — российский театральный режиссёр, педагог и актёр.

Биография 
Родился 12 ноября 1951 года в Ясиноватая. В 1972 году окончил Ленинградский институт культуры им. Н. К. Крупской, отделение «Режиссёр народного театра».
С 1974 по 1979 учился в ЛГИТМиКе, класс Г. А. Товстоногова.

Работал режиссёром-постановщиком в Санкт-Петербургском театре им. В. Ф. Комиссаржевской, главным режиссёром Новосибирского театра «Красный факел».

Преподавал актёрское мастерство в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства и на курса при САТД им. М. Горького на базе Университета Наяновой в Самаре.

Начал сниматься в кино и сериалах только в начале 2000-х годов в возрасте 50 лет.

Главный режиссёр Самарского академического театра драмы им. М. Горького с 2009 по 2019 год. С 2019 по 2022 годы — художественный руководитель Самарского академического театра драмы им. М. Горького.

Скончался 12 мая 2022 года на 71-м году жизни в Санкт-Петербурге после тяжёлой и продолжительной болезни.

Гражданская панихида состоялась 17 мая 2022 года в большом зале Самарского академического театра драмы имени М. Горького.

Церемония прощания прошла 19 мая 2022 года на сцене Санкт-Петербургского театра имени Андрея Миронова, отпевание в Троицком соборе Санкт-Петербурга, похоронен актёр и режиссёр по его желанию вместе с матерью на  Северном (Парголовском) кладбище.

Театральные работы

Новосибирский драматический театр «Красный факел» 
  — «Амадеус» Питера Шеффера
  — «Дорогая Памела» Дж. Патрика

Санкт-Петербургский театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова 
  — «Похищение» по пьесе В. В. Сигарева «КИДНЕППИНГ ПО-НОВОРУССКИ, или Вождь Малиновопиджаковых». Современная комедия по мотивам рассказа О. Генри «Вождь Краснокожих».
  — «Детектор лжи» В. В. Сигарева

Самарский академический театр драмы им. М. Горького 
  — «Амадеус» Питера Шеффера
  — «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше
  — «Детектор лжи» В. В. Сигарева

Фильмография 

  — Любовь императора
  — Свежая кровь
  — Дело чести
  — Мамочка, я киллера люблю — Геннадий Мурзин
  — Дознаватель — Снегирёв (12-я серия)
  — Раскол — патриарх Никон
 2011 — Отель Люкс (ФРГ) — Сталин
  — Белый тигр — Георгий Жуков
  — Беглецы — Василий
 2014 — Левиафан — архиерей
 2014 — Внутреннее расследование — Гурьянов, генерал ФСБ
  — А зори здесь тихие — отец Бричкиной
 2015 — Главный — С.П.Королёв
 2015 — Битва за Севастополь — Иван Ефимович Петров, генерал-майор
  — Ледокол — Артур Манугаров
  — Налёт — Дмитрий Егорович Голиков
 2017 — Личность не установлена — Григорий Борисович Моравский, полковник полиции
 2017 — Крылья Империи — Александр Гучков
 2019 — Знахарь — Николай Семёнов
  — Лётчик — кузнец
 2021 — Алиби — Анатолий Викторович Мезин, бизнесмен / Владимир, актёр

Факты 
 Власти Самары получили коллективное письмо с просьбой наказать Гришко за участие в фильме «Левиафан» (2014). Авторы письма называют фильм «клеветническим опусом» и «изощрённым поношением Российской власти и Православной Церкви». Роль архиерея в исполнении Гришко авторы письма считают «циничной и грязной пародией на русский православный епископат». Гришко подал в суд на депутата Самарской губдумы Дмитрия Сивиркина о защите чести и достоинства, в иске были требования 1 млн рублей. В итоге суд сократил сумму до 50 000.

Примечания

Ссылки 
 Валерий Гришко на сайте Самарского театра драмы
 Валерий Гришко на сайте «Кино-Театр»

Выпускники факультета режиссуры народных театров Санкт-Петербургского института культуры
Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Преподаватели Российского государственного института сценических искусств
Персоналии:Театр им. В. Ф. Комиссаржевской
Персоналии:Новосибирский драматический театр «Красный факел»
Персоналии:Самарский государственный театр драмы им. Горького